Daniel Traxler (°1993), een Oostenrijkse freestyleskiër 
 Hans Traxler (°1929), een Duits cartoonist 

Wikipedia:Doorverwijspagina